Le tournoi de tennis d'Indianapolis est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1989, classée en catégorie Tier V, se dispute du  au .

Katerina Maleeva remporte le simple dames. En finale, elle bat Raffaella Reggi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Katrina Adams et Lori McNeil.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indianapolis
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Indianapolis
Tennis aux États-Unis en 1989
Tennis en octobre 1989
Sport en novembre 1989